El nombre Malcolm Sinclair puede referirse a varias personalidades:

Malcolm Sinclair (noble sueco), noble sueco de los siglos XVII-XVIII.
Malcolm Sinclair (actor), actor británico.
Malcolm Sinclair (político), político de la Cámara de los Lores británica, 20.º Conde de Caithness.